Вахау:

 Вахау — долина Дуная в Нижней Австрии между городами Мельк и Кремс.
 Вахау — коммуна в Германии, в земле Саксония.